Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder der Sächsischen Volkskammer in der Weimarer Republik.

Die Wahlen zur Sächsischen Volkskammer fanden am 2. Februar 1919 statt. Die Kammer bestand vom 25. Februar 1919 bis zum 4. November 1920.

Zusammensetzung

Präsidium 

 Präsident der Volkskammer: Julius Fräßdorf (SPD)
 Erster Vizepräsident:Reinhard Dietel (DDP)
 Zweiter Vizepräsident:Richard Lipinski (USPD)
 Sekretäre: Eduard Wagner (DNVP)Max Winkler (SPD)
 stellvertretende Sekretäre:Richard Hartmann (DDP)Otto Kühn (SPD)

Fraktionsvorsitzende 
 Fraktion der SPDKarl SindermannRobert Wirth
 Fraktion der DDPEmil Nitzschke  
 Fraktion der USPDRichard LipinskiHermann Fleißner
 Fraktion der DNVPJohannes Hofmann

Abgeordnete

Quellen 
 
 Sächsische Landtagsprotokolle von 1919 bis 1933 in digitalisierter Form

Literatur 
 Josef Matzerath: Aspekte sächsischer Landtagsgeschichte. Präsidenten und Abgeordnete von 1833–1952. Sächsischer Landtag. 2001

 00
Sachsen